Mansion ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Mansion (1961–2022), deutsche Schriftstellerin
 Colard Mansion (vor 1440–nach 1484), flämischer Buchhändler und Buchdrucker
 John Edmond Mansion (1870–1942), britischer Romanist, Anglist und Lexikograf französischer Herkunft 
 Paul Mansion (1844–1919), belgischer Mathematiker
 Suzanne Mansion (1916–1981), belgische Philosophiehistorikerin

Mansion ist der Name von:

 Mansion (St. Kitts und Nevis), Ortschaft in Christ Church Nichola Town, St. Kitts und Nevis

Mansion bezeichnet zudem:

 Im Englischen ein Landhaus, mitunter auch ein Herrenhaus bzw. ein herrschaftliches Wohnhaus oder eine Villa